Vilares (Murça), een plaats in de Portugese gemeente Murça
 Vilares (Trancoso), een plaats in de Portugese gemeente Trancoso